Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1971 was de 13e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Zestien landen namen deel aan dit toernooi dat van 24 april tot en met 5 mei 1971 in Tokio, Japan, werd gespeeld. Israël werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Zuid-Korea met 1–0 verslagen. Birma werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Voetbal in 1971
Voetbal in Japan
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Japan